Щети́нин (Щети́нина) — русская фамилия. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии Известные носители:

Щетинин 
 Щетинин, Александр Константинович (1962—2016) — российский и украинский журналист.
 Щетинин, Алексей Алексеевич (1876 — ?) — российский военный, капитан 1-го ранга.
 Щетинин, Анатолий Прокопьевич (род. 1954) — советский и российский художник, галерист.
 Щетинин, Борис Васильевич (1913—1976) — советский правовед.
 Щетинин, Валентин Дмитриевич (1932—2019) — советский и российский экономист.
 Щетинин, Валерий Николаевич (1945—2020) — российский дипломат.
 
 Щетинин, Владислав Сергеевич (род. 1997) — украинский футболист.
 Щетинин, Георгий Александрович (1916—2004) — советский и российский художник-график.
 Щетинин, Герольд Александрович (род. 1928) — российский нумизмат.
 
 Щетинин, Дмитрий Анатольевич (род. 1970) — советский и российский игрок в хоккей с мячом, тренер.
 Щетинин, Евгений Николаевич (род. 1970) — белорусский игрок в настольный теннис.
 Щетинин, Иван Николаевич (1925 — ?) — советский офицер, кавалер трёх орденов Красного Знамени.
 Щетинин, Илья Иванович (?—1864) — русский художник.
 Щетинин, Кирилл Вадимович (род. 2002) — российский футболист.
 
 
 Щетинин, Николай Тимофеевич (1900—1968) — советский государственный деятель.
 Щетинин, Орест Васильевич (1836—1898) — генерал-лейтенант, комендант Бендерской и Очаковской крепостей.
 Щетинин, Пётр Иванович — воевода в Галиче (1636—1637), Таре (1643—1646) и Туле (1651—1652).
 
 Щетинин, Семён Николаевич (1910—1975) — советский государственный и партийный деятель.
 Щетинин, Сергей Сергеевич — деятель Белого движения на Юге России, Екатеринославский губернатор.
 Щетинин, Юрий Иванович (первая половина XVI века) — князь, царский оружничий.

Составная фамилия 
 Щетинин-Восточный, Евгений Николаевич (род. 1956) — советский и российский музыкант, автор песен, певец, артист цирка, актёр кино и театра, педагог.



См. также 
 Щетинины — русские княжеский и дворянские роды.

Примечания